Sandberg steht für:
 Sandberg (Familienname), schwedischstämmiger Familienname

Sandberg ist der Name folgender Orte:

in Dänemark:
 Sandbjerg, Ortschaft im Sønderjyllands Amt

in Deutschland:
 Sandberg (Aalen), Ortsteil der Stadt Aalen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Sandberg (Bad Belzig), Ortsteil der Stadt Bad Belzig, Landkreis Potsdam-Mittelmark, Brandenburg
 Sandberg (Bergisch Gladbach), Ortsteil im Gebiet des heutigen Stadtteils Refrath der Stadt Bergisch Gladbach im Rheinisch-Bergischen Kreis
 Sandberg (Flensburg), Ortsteil der kreisfreien Stadt Flensburg, Schleswig-Holstein
 Sandberg (Fraunberg), Ortsteil der Gemeinde Fraunberg, Landkreis Erding, Bayern
 Sandberg (Gersfeld), Ortsteil der Stadt Gersfeld, Landkreis Fulda, Hessen
 Sandberg (Hebertsfelden), Ortsteil der Gemeinde Hebertsfelden, Landkreis Rottal-Inn, Bayern
 Sandberg (Krumstedt), Ortsteil der Gemeinde Krumstedt, Kreis Dithmarschen, Schleswig-Holstein
 Sandberg (Kublank), Ortsteil der Gemeinde Kublank, Landkreis Mecklenburgische Seenplatte, Mecklenburg-Vorpommern
 Sandberg (Leichlingen), Ortslage in der Stadt Leichlingen (Rheinland), Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Sandberg (Nürnberg), Stadtteil von Nürnberg, Bayern
 Sandberg (Passau), Ortsteil der kreisfreien Stadt Passau, Bayern
 Sandberg (Schorndorf), Ortsteil der Gemeinde Schorndorf, Landkreis Cham, Bayern
 Sandberg (Simbach), Ortsteil des Marktes Simbach, Landkreis Dingolfing-Landau, Bayern
 Sandberg (Unterfranken), Gemeinde im Landkreis Rhön-Grabfeld, Bayern

in Österreich:
 Sandberg (Gemeinde Mannersdorf), Ortsteil von Mannersdorf am Leithagebirge, Bezirk Bruck an der Leitha, Niederösterreich
 Sandberg (Gemeinde Waizenkirchen), Ortsteil von Waizenkirchen, Bezirk Grieskirchen, Oberösterreich

in Polen, ehemaliger deutscher Name von:
 Sandberg (Landkreis Schwetz, Reichsgau Danzig-Westpreußen), Piaski, Ortschaft der Stadt- und Landgemeinde Susz, Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Sandberg (Landkreis Görlitz, Niederschlesien), Piaski, Ortschaft in der Woiwodschaft Niederschlesien
 Sandberg (Stadtkreis Waldenburg, Niederschlesien), Piaskowa góra, Ortsteil der Stadt Wałbrzych, Woiwodschaft Niederschlesien
 Sandberg (Landkreis Gostingen, Wartheland), Piaski, Ortschaft der Stadt und Landgemeinde Piaski (Gostyń), Woiwodschaft Großpolen
 Sandberg (Landkreis Schrimm, Wartheland), Włościejewice, Ortschaft der Stadt- und Landgemeinde Książ Wielkopolski, Woiwodschaft Großpolen

Sandberg ist der Name folgender Erhebungen (nach Höhe sortiert):
 Sandberg (Steinheid) (834,0 m), im Thüringer Schiefergebirge bei Steinheid (Neuhaus am Rennweg), Landkreis Sonneberg, Thüringen
 Sandberg (Bopfingen) (650,7 m), im Härtsfeld bei Bopfingen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Sandberg (Hofbieber) (560,4 m), in der Milseburger Kuppenrhön nördlich von Elters, Landkreis Fulda, Hessen
 Sandberg (Welland) (554,0 m), höchste Eisensandsteinkuppe des Wellands im Stadtgebiet von Aalen, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Sandberg (Oberzell) (553,8 m), in der Rhön bei Oberzell (Sinntal), Main-Kinzig-Kreis, Hessen
 Sandberg (Pausa) (546,3 m), im Vogtland bei Thierbach (Pausa-Mühltroff), Vogtlandkreis, Sachsen
 Sandberg (Weißenhorn) (ca. 542 m), bei Grafertshofen (Weißenhorn), Landkreis Neu-Ulm, Bayern
 Sandberg (Grub) (532,9 m), im Kleinen Thüringer Wald bei Grub, Landkreis Hildburghausen, Thüringen
 Sandberg (Steppach) (530 m), westlich von Steppach (Neusäß), Landkreis Augsburg, Bayern
 Sandberg (Frankenhardt) (503 m), Stufenrandsporn der Ellwanger Berge bei Sandhof, Gemeinde Frankenhardt, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Sandberg (Thüringen) (477,3 m), im Paulinzellaer Vorland bei Neuroda (Wipfratal), Ilm-Kreis, Thüringen
 Sandberg (Löwenstein) (434 m), in den Heilbronner Bergen bei Löwenstein, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Sandberg (Triebes) (414 m), bei Triebes (Zeulenroda), Landkreis Greiz, Thüringen
 Sandberg (Untergruppenbach) (387 m), in den Heilbronner Bergen nordöstlich von Untergruppenbach, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg
 Sandberg (Bramwald) (382,3 m), im Bramwald bei Ellershausen (Niemetal), Landkreis Göttingen, Niedersachsen
 Sandberg (Ettenhausen/Suhl) (347,1 m), bei Ettenhausen an der Suhl, Wartburgkreis, Thüringen
 Sandberg (Wilkau-Haßlau) (345,3 m), bei Wilkau-Haßlau, Landkreis Zwickau, Sachsen
 Sandberg (Platt) (339 m), bei Platt (Zellerndorf), Bezirk Hollabrunn, Niederösterreich
 Sandberg (Schlegel) (322,0 m), bei Schlegel (Zittau), Landkreis Görlitz, Sachsen
 Sandberg (Treffurt) (290,2 m), im Ringgau bei Treffurt, Wartburgkreis, Thüringen
 Sandberg (Düsseldorf) (164,7 m), bei Hubbelrath (Düsseldorf), Nordrhein-Westfalen
 Sandberg (Listland) (34,3 m), auf Sylt bei List auf Sylt, Kreis Nordfriesland, Schleswig-Holstein

mit fehlender Höhenangabe:
 Sandberg (Bratislava), in den Kleinen Karpaten nahe Devínska Nová Ves (Bratislava), Bratislavský, Slowakei
 Sandberg (Bersteland), bei Freiwalde (Bersteland), Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Sandberg (Calvörde), bei Calvörde, Landkreis Börde, Sachsen-Anhalt

Sandberg ist der Name von Schutzgebieten:
 Sandberg (Landschaftsschutzgebiet), bei Neritz (Wustrow), Landkreis Lüchow-Dannenberg, Niedersachsen
 Sandberg (Naturschutzgebiet), bei Ziegelroda (Querfurt), Saalekreis, Sachsen-Anhalt
 Lochhauser Sandberg, Naturdenkmal im Münchner Stadtteil Lochhausen

Sandberg ist der Name folgender Unternehmen:
 Sandberg A/S, dänischer Hersteller von Computerzubehör
 Sandberg Guitars, Hersteller von elektrischen Gitarren und Bässen

Sandberg ist der Name der deutschen Übersetzung eines Romans:
 Sandberg (Roman) von Joanna Bator

Siehe auch:
 Sandberge
 Sandberger
 Sandbjerg
 Sandburg
 Sandeberg
 Sandesberg
 Santberghe
 Zandberg